Montijo — cidade sede de concelho do distrito de Setúbal, antigamente chamada Aldeia Galega
Montijo (freguesia) — freguesia sede do concelho anterior
Montijo (Espanha) — município espanhol da Estremadura
Batalha do Montijo — recontro militar entre Portugal e Espanha enquadrado nas Guerras da Restauração
Eugénia de Montijo — nobre espanhola, última imperatriz dos franceses, casada com Napoleão III

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos